Borāq är en ort i Iran.   Den ligger i provinsen Hormozgan, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Teheran. Borāq ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Borāq är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Borāq. Runt Borāq är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Kartī,  km sydväst om Borāq. Trakten runt Borāq är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är maj, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Hormozgan